Dottore e dottoressa possono significare:

Dottore – qualifica accademica con diverse declinazioni e significati
Dottore – abbreviazione molto comune per il dottore in medicina
Dottore della Chiesa – titolo delle chiese cristiane

Personaggi 
Dottore (The Doctor) – personaggio protagonista della serie televisiva Doctor Who
Dottore (Doctor) – personaggio della serie televisiva Star Trek: Voyager
Dottore – personaggio della serie animata Leone il cane fifone
Il dottore – personaggio della commedia dell'arte, meglio conosciuto come Dottor Balanzone

Pagine correlate 
Doctor